Europa FC nahm seit 2014 neun Mal am Fußball-Europapokal teil. Er spielte bis dato gegen 12 Vereine aus 11 Ländern, aus Schweden kamen zwei davon.

Europapokalbilanz 

 UEFA Champions League: 2 Teilnahmen
 UEFA Europa League: 6 Teilnahmen
 UEFA Europa Conference League: 2 Teilnahmen

Liste (Fußballdaten nach Verein)
Europapokal
Fußball-Europapokal